Катунь:

Топоним

Россия 
 Катунь — река в Алтайских горах.
 Катунь (Кемеровская область) — приток Кондомы.
 Катунь — посёлок Алтайского района Алтайского края.
 Катунь — село Баргузинского района Бурятии.

Другое 
 «Катунь» — альбом группы «Калинов мост».
 «Катунь 24» — телеканал Алтайского края.

См. также 
 Катун